Noordwijk puede estar haciendo referencia a dos localidades de los Países Bajos:

 Noordwijk (Groninga)
 Noordwijk (Holanda Meridional)